Збигнев Барановский (, ) — польский борец вольного стиля, призёр чемпионатов Европы.

Биография 
Родился в 1991 году в Бялогарде. В 2011 году стал бронзовым призёром первенства Европы среди юниоров.

В 2016 году принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но занял там лишь 10-е место. В 2019 году стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Ссылки 
 
 

Борцы по алфавиту
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы Польши